«Советская женщина» — женский общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный журнал, основанный в Москве в 1945 году Комитетом советских женщин при поддержке ВЦСПС и коллектива, составившего редакцию журнала. Журнал выпускался в издательстве ЦК КПСС «Правда» с декабря 1945 года и распространялся как в СССР, так и в ряде других стран мира.

С 1945 года по 1954 год выходил 1 раз в 2 месяца, а с 1954 года по 1991 год — ежемесячно. Помимо русского языка, журнал издавался также и на нескольких иностранных языках: английском, немецком, французском (все с 1945 года), испанском и китайском (с 1950 года), корейском (с 1955 года), японском (с 1956 года), хинди (с 1957 года), венгерском (с 1960 года), бенгали (с 1973 года), арабском (с 1974 года), португальском и др.

С 1991 года журнал стали издавать под новым названием — «Мир женщины», при этом главным редактором по-прежнему осталась В. И. Федотова.

Цели журнала 
 Освещение жизни советских женщин, их участия в советском и коммунистическом строительстве, публикация материалов о проблемах международного демократического женского движения, пропаганда образа советской труженицы за границей.
 Публикация статей о достижениях советской науки (особенно в области медицины и педагогики).
 Публикация литературно-художественных произведений, репродукций, произведений для детей: стихов, рисунков и сказок, практических советов по кулинарии, косметике, культуре одежды и т. д.

Содержание 

Идейная составляющая играла в политике журнала немалую роль. Так, например, в 1947 году журнал опубликовал письмо «Дадим отпор западным модам» за многими подписями. Письмо объясняло советским женщинам никчёмность, безыдейность и ненужность копирования западной моды.

Журнал содержал следующие отделы: экономики и политики (рубрики «Выборы в местные советы депутатов трудящихся», «Пятилетку — в четыре года», «По родной стране»), зарубежной жизни, культуры и искусства («Совершите экскурсию», «Новые книги» и др.), педагогики («Наша трибуна», «Педагогические беседы»), домоводства и моды («Советы молодой хозяйке», «Моды»), литературы. Отличительной чертой иллюстрированного издания стало появление отдела «Женское движение», куда первоначально входили рубрики «В Антифашистском комитете советских женщин» и «Хроника международного женского движения».

Общий тираж всех изданий на 1975 год составил 1,24 млн экз.

Главные редакторы 
 Овсянникова, Мария Дмитриевна (с ноября 1947 года);
 Федотова, Валентина Ивановна.

Сотрудники и авторы 
 Янчук Марта Захаровна — заместитель главного редактора
 Абрамов, Марк Александрович — художник-карикатурист
 Кумма, Александр Владимирович — спортивный обозреватель
 Лазарев, Леонид Николаевич — фотокорреспондент
 Покровский, Борис — фотограф

См. также 
 Коммунистка (журнал)
 Женотдел

Примечания

Ссылки 
 Гудова М. Ю. Ценностная специфика хронотопа советского и российского женского иллюстрированного журнала (на примере журналов «Советская женщина» и «Крестьянка»)

Журналы СССР по алфавиту
Журналы СССР на русском языке
Журналы СССР на английском языке
Журналы СССР на арабском языке
Журналы СССР на бенгальском языке
Журналы СССР на вьетнамском языке
Журналы СССР на испанском языке
Журналы СССР на китайском языке
Журналы СССР на корейском языке
Журналы СССР на немецком языке
Журналы СССР на португальском языке
Журналы СССР на французском языке
Журналы СССР на хинди
Журналы СССР на японском языке
Журналы СССР на венгерском языке
Журналы РСФСР
Ежемесячные журналы
Женские журналы СССР
Журналы, появившиеся в 1945 году